Дина́н-Уэст () — упраздненный кантон во Франции, в регионе Бретань, департамент Кот-д’Армор. Входил в состав округа Динан.

Код INSEE кантона — 2212. Всего в кантон Динан-Уэст входило 13 коммун, из них главной коммуной являлась Динан.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 24 288 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Кот-д’Армор на сайте INSEE

Упраздненные кантоны департамента Кот-д’Армор